Thompson Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Thompson Township (Arkansas)
 Thompson Township (Illinois)
 Thompson Township (Iowa)
 Thompson Township (Michigan)
 Thompson Township (Minnesota)
 Thompson Township (North Carolina)
 Thompson Township (Delaware County, Ohio)
 Thompson Township (Geauga County, Ohio)
 Thompson Township (Seneca County, Ohio)
 Thompson Township (Fulton County, Pennsylvania)
 Thompson Township (Susquehanna County, Pennsylvania)

Siehe auch:
 Thomson Township